Życie rodzinne – film brytyjski w reż. Kena Loacha
 Życie rodzinne – film polski w reż. Krzysztofa Zanussiego